«Чувство льда» (2006) — роман Александры Марининой. Роман вошёл в лонг-лист премии «Большая книга»

Сюжет 
Близнецы Александр и Андрей Филановские выросли без матери, их воспитали тетка и бабушка. Они имеют какую-то особую связь между собой, и, когда убита любовница одного из них, каждый из них готов взять на себя вину, чтобы выгородить другого.

Исследуя образ сотрудника правоохранительных органов в современном российском криминальном романе, Д. О. Тимошкин рассматривает такие аспекты сюжета как «интуиция» и «связи»:

Отзывы и критика 
«Роман Марининой выбивается из ряда её книг: она вдруг решила не просто что-то сочинить, а нечто сказать», — так объяснил включение романа в лонг-лист председатель экспертного совета «Большой книги» писатель Михаил Бутов.

Э. Н. Герасименко рассматривает название этого романа как стилистическое средство, помогающее автору реализовать творческую задачу: «Конец текста заставляет читателя вернуться к заглавию и осознать насколько были верны его первоначальные предположения, насколько оправдались его ожидания. В рамках заглавий, представленных генитивными конструкциями, реализуются метафоры (Иллюзия греха, Чувства льда), которые также способствуют усилению образности и эмоциональности заглавий.»

Д. О. Тимошкин находит в криминальных бестселлерах 2006 года «представление об МВД как о ярмарке ресурса и „младшем брате ФСБ“»  По его наблюдениям, в книгах Александры Марининой и в 1998 году, и в 2006 году детально описана работа следователей и оперативников, но «слово „закон“ практически не упоминается».

Примечания

Ссылки 

Романы на русском языке
Романы 2006 года
Произведения Александры Марининой
Криминальные романы